Efrata steht für:
 Efrata (Ort), einen Ort in der Bibel
 Efrata (Person), eine Person in der Bibel
 Efrata (Siedlung), eine jüdische Siedlung 
 Efrata (Äthiopien), ehemaliger Distrikt in der äthiopischen Provinz Shewa

Siehe auch:
 Efrat (Begriffsklärung)
 Ephrata
 Ephratah